Imię i nazwisko Charlotte Karlsson nosiły lub noszą m.in.:
 Charlotte Karlsson (ur. 1982) – szwedzka lekkoatletka, tyczkarka
 Charlotte Karlsson (ur. 1984) – szwedzka lekkoatletka, biegaczka długodystansowa